И́мандра:

 Имандра — озеро в юго-западной части Кольского полуострова.
 Имандра (село) — железнодорожная станция и село в Мурманской области.
 Имандра (судно) — топливное судно, предназначенное для хранения ядерного топлива.
 Имандра (станция) — станция Мурманского направления Октябрьской железной дороги в селе Имандра.